Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Takao Suzuki che ha battuto in finale Mario Ančić 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 John van Lottum (primo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Alexander Peya (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Bjorn Rehnquist (secondo turno)
 Mario Ančić (finale)
 Takao Suzuki (Campione)
 Fredrik Jonsson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2002